Points attribués lors de la saison 2011-2012 de snooker :

Notes et références

Liens externes 
  Official Rankings (Revision One)
  Official Rankings (Revision Two)
  Official Rankings (Revision Three)
  Official Rankings (End of Season)

Points attribués lors de la saison 2011-2012 de snooker
Points attribués lors de la saison 2011-2012 de snooker